Torp kan være:
 Torp (landsby) – en type landsby, som der opstod mange af i perioden 1000-1250
 Torp (jordbrug) – svensk ord for et mindre jordbrug, der indgik i en større ejendom

Torp kan desuden henvise til flere stednavne i Danmark:
 Torp (Bredstrup Sogn) – en bebyggelse i Bredstrup Sogn
 Torp (Ensted Sogn) – en bebyggelse i Ensted Sogn
 Torp (Karby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Karby Sogn
 Torp (Lyngs Sogn) – en bebyggelse i Lyngs Sogn
 Torp (Møborg Sogn) – en bebyggelse i Møborg Sogn
 Torp (Thisted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thisted Sogn
 Torp (Underup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Underup Sogn

Torp er desuden et efternavn:
 Jette Torp – dansk sanger og musiker
 Palle Torp – dansk musiker, med i Sko & Torp